Luca Cunti, né le  à Zurich, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace évoluant avec le club suisse du HC Bienne en Ligue nationale A. Il est le neveu de l'ancien joueur Pietro Cunti.

Biographie

Carrière en club 
En 2007, il est choisi au cours du repêchage d'entrée de la Ligue nationale de hockey par le Lightning de Tampa Bay en , .

Carrière internationale 
Il représente la Suisse au cours des compétitions suivantes :

Championnat du monde junior U-18 : 2005 et 2007
Championnat du monde : 2013

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2005-2006|| GCK Lions|| LNB|| 7|| 0|| 0|| 0|| 2|| || || || || 
|-
| 2006-2007|| HC Thurgovie||  LNB|| 13|| 2|| 1|| 3|| 8|| || || || || 
|-
| 2007-2008|| Steel de Chicago || USHL|| 34|| 11|| 21|| 32|| 37|| 6|| 2|| 3|| 5|| 2
|-
| 2008-2009|| Océanic de Rimouski|| LHJMQ|| 57|| 20|| 25|| 45|| 32|| 13|| 4|| 5|| 9|| 12
|-
| 2009-2010|| SC Langnau Tigers|| LNA|| 12|| 1|| 1|| 2|| 4|| || || || || 
|-
| 2010-2011|| GCK Lions || LNB || 42|| 9|| 23|| 32|| 80|| -|| -|| -||- ||- 
|-
| 2011-2012|| ZSC Lions||  LNA|| 35|| 11|| 13|| 24|| 18|| 15|| 1|| 7|| 8|| 6
|-
| 2012-2013|| ZSC Lions || LNA|| 44|| 10|| 20|| 30|| 18|| 12|| 2|| 3|| 5|| 6
|-
| 2013-2014|| ZSC Lions || LNA|| 46 || 18 || 26 || 44 || 60 || 18 || 5 || 5 || 10 || 10
|-
| 2014-2015|| ZSC Lions || LNA || 34 || 9 || 14 || 23 || 14 || 17 || 3 || 4 || 7 || 2
|-
| 2015-2016|| ZSC Lions||  LNA|| 32 || 9 || 9 || 18 || 14 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2016-2017|| ZSC Lions || LNA|| 24 || 4 || 4 || 8 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || EHC Kloten || LNA || 12 || 2 || 9 || 11 ||8 || 4 || 2 || 0 || 2 || 4
|-
| 2017-2018|| HC Lugano || LNA|| 43 ||8 ||	13 ||	21 ||	18 || 16 || 3 || 7 || 10 || 18 
|-
| 2018-2019|| HC Lugano || LNA|| 11 || 1 || 3 || 4 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020||HC Bienne || LNA|| 44 || 8 || 22 || 30 || 40 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021|| HC Bienne || LNA|| 44 || 13 || 21 || 34 || 34 || 2 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 2021-2022|| HC Bienne || LNA ||  ||

En équipe nationale 

|2005 || align="left"|   - 18 ans || align="left"| Championnat du monde -18 ans
| 6 || 1 || 1 || 2 || 0 || align="left"| Relégué
|-
|2007 || align="left"|   - 20 ans  || align="left"|Championnat du monde junior
| 6 || 3 || 1 || 4 || 6 || align="left"|
|-
|2013 || align="left"|    || align="left"|Championnat du monde
| 10 || 2 || 3 || 5 || 2 || align="left"| Médaille d'argent
|-
| 2014 || align="left"|   || align="left"| Jeux olympiques || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || align="left"|
|-
| 2014 || align="left"|   ||align="left"| Championnat du monde || 7 || 1 || 3 || 4 || 2 || align="left"|

Trophées et honneurs personnels 
 Champion de Suisse 2011-2012 avec les ZSC Lions. 
 Youngster of the year 2011-2012, remis au meilleur jeune joueur suisse de la saison. 
 Vice-champion du monde 2013

Références 

Naissance à Zurich
Naissance en juillet 1989
Joueur international suisse de hockey sur glace
Choix de repêchage du Lightning de Tampa Bay
Joueur du Steel de Chicago
Joueur de l'Océanic de Rimouski
Joueur du GCK Lions
Joueur du HC Thurgovie
Joueur du SC Langnau Tigers
Joueur du ZSC Lions
Joueur du EHC Kloten
Joueur du HC Lugano
Joueur du HC Bienne
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Attaquant de hockey sur glace